Steklovata (ryska: Стекловата, 'glasfiber') är ett ryskt pojkband från Orenburg med vokalisterna Denis Belikin och Artur Jeremejev, keyboardisten Aleksandr Gulajev och trumslagaren Sergej Djadjun. 

Producenten Sergej Kuznetsov upptäckte 1999 den då 13 år gamle Denis Belikin. Belikin blev en del av Kuznetsovs nya projekt och kort därefter anslöt Jeremejev sig till bandet. De gav ut tre album och deltog på festivaler i Ryssland utan att nå större framgång, dels på grund av brist på sponsorer. 2002 toppade bandet dock listan på en ryskspråkig radiostation i Estland. På senare tid har bandets musikvideor också spridits till västvärlden via Youtube, främst i komiskt syfte. Den mest sedda är musikvideon till Novi God (Новый год) från 2002, den har över fyra miljoner spelningar.

Ryska musikgrupper